Тагаманен ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 43,80 км². Население — 306 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Pàgina web de l'Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны